Тласкоапан има више значења:

 Општина Тласкоапан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тласкоапан (Тласкоапан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику